Die Prva Liga RS 1996/97 war die zweite Saison der Republika Srpska als höchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 16. August 1996 und endete am 8. Mai 1997.

Meister wurde der FK Rudar Ugljevik.

Modus 
Die Liga wurde auf 24 Mannschaften aufgestockt. Diese traten an in zwei Gruppen zu je elf Teams an. Jede Mannschaft spielte zweimal gegen die anderen Teilnehmer ihrer Gruppe. Die beiden Gruppensieger spielten anschließend den Meister aus. Da die Liga für die folgende Spielzeit eingleisig mit 18 Vereinen geführt wurde stiegen aus beiden Gruppen die letzten fünf Teams ab.

Die Liga wurde von der UEFA nicht anerkannt und die Mannschaften konnten sich daher nicht für den Europapokal qualifizieren.

Gruppe West

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Gruppe Ost

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meisterfinale 

|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle bihsoccer.com 

1996
Fußballsaison 1996/97